The Sims 3: Showtime, é o sexto pacote de expansão do jogo de computador de simulação de vida The Sims 3, que foi lançado em 6 de março de 2012 nos EUA. Foi lançado também a Edição Limitada e uma edição Katy Perry com itens personalizados da cantora.

Descrição da expansão
Crie seu Sim perfeito e passeie pelas ruas de Starlight Shores e viva a história de ascensão social com seus Sims sendo cantores, acrobatas, mágicos... e fazendo bicos de DJ. Veja seus Sims ascendendo à fama, ou fracassando, enquanto se apresentam para outros Sims. Novos recursos opcionais permitem que você compartilhe experiências e se conecte aos seus amigos e outros fãs de The Sims. Mande seu Sim para o jogo de um amigo usando o recurso opcional inédito do SimPort para se apresentar no mundo dele, agendar shows, sair em turnê e receber críticas. Pelo caminho, ganhe recompensas por atingir metas e cumprir desafios especiais que podem ser monitorados e compartilhados através de mensagens dentro do jogo. Publique o sucesso dos seus Sims, compartilhe técnicas de jogo, crie listas de desejos, envie presentes, procure novos amigos e compartilhe lembranças, tudo isso através de feeds de notícias, mensagens e cartões virtuais dentro do jogo.

Recursos Principais

• Busque o Estrelato: Aventure-se em um mundo novo e viva o sonho de ser cantor, acrobata, mágico ou DJ. Veja seus Sims ascendendo à fama, ou fracassando, enquanto se apresentam para outros Sims.

• Crie Sims Novos: Novos Traços e Desejos Duradouros dão a você mais ferramentas para contar histórias do jeito que você quer.

• Um Mundo Totalmente Novo: O mundo inédito de Starlight Shores apresenta novos locais e objetos para aperfeiçoar o talento de seus Sims.

• Busque a Fama: Construa seus próprios palcos personalizados e veja seus Sims se apresentarem em arenas lotadas com uma multidão de espectadores.

• Agende ou Receba Shows: Usando a função opcional do SimPort, mande seu Sim para o jogo de um amigo para se apresentar no mundo dele, agende shows, saia em turnê e até mesmo receba críticas.

• Conecte-se (Opcional): Faça novos amigos, conecte-se e compartilhe suas histórias e experiências sem ter de sair do jogo. Usando o novo feed de notícias individual dentro do jogo, mensagens instantâneas e atualizações em tempo real, publique os sucessos de seus Sims, compartilhe técnicas de jogo, crie listas de desejos e presentes, procure amigos novos e compartilhe lembranças.

• Novo Sistema de Realizações: Ganhe recompensas por atingir metas e cumprir desafios especiais que podem ser monitorados e compartilhados através de feeds de notícias e mensagens dentro do jogo. Novas realizações serão introduzidas regularmente.

Starlight Shores
Starlight Shores é a nova cidade que está incluída em Showtime. É vagamente baseado em uma área urbana do tipo californiano (Downtown Los Angeles). Possui um parque, uma cafeteria e locais de espetáculos nos quais os Sims podem se apresentar. Há também uma praia com casas ao longo da costa. SimFests são realizados em Starlight Shores. Isso permite que cantores, acrobatas e mágicos se enfretam na frente de uma platéia.

Novos Itens
O pacote de expansão inclui:

 Microfones;
 Guitarras;
 Skeeball;
 Jukebox;
 Karaokê;
 Mesa de Sinuca;
 Campo de Mini-Golf;
 Eletrosfera;
 Iluminação de Festa;
 Cabine Fotográfica
 cabelos novos
 Novas Roupas e penteados.

Recepção

Teve recepção mista da crítica e do público, a maioria a chamando de desnecessária e que poderia ter vindo em The Sims 3: Caindo na noite. No Metacritic tem uma avaliação de 67/100 indicando "avaliações mistas ou médias" baseado em 17 comentários onde apenas 5 são positivos 

A IGN deu 7,7/10 a expansão e apesar de chamar de desnecessária e dizer que é uma "versão light" do The Sims 3: caindo na noite, ainda diz que é divertida.

Ligações externas

Pacotes de expansão de The Sims
Jogos para Windows
Jogos para macOS
Pacotes de expansão de jogos eletrônicos